Eugenio Gaudio (1886-1920) – direttore della fotografia italiano
 Eugenio Gaudio (n. 1956) – anatomista e rettore italiano